Balkan (grupa muzyczna) – jugosłowiański zespół hardrockowy
 Balkan (kolej wąskotorowa) – kolej wąskotorowa zarządzana przez koncern Georg von Giesches Erben
 Balkan – Balkan Bulgarian Airlines, bułgarskie państwowe linie lotnicze działające w latach 1947–2002, przekształcone w Bulgaria Air

Zobacz też 
 Bałkany (ujednoznacznienie)
 Półwysep Bałkański